HD 176051 — двойная звезда в созвездии Лиры. Находится на расстоянии около 49 световых лет от Солнца. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Планетная система

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от HD 176051:

См. также 
 Список звёзд созвездия Лиры

Примечания

Ссылки 
 HD 176051 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 176051 на сайте Solstation

176051
Планетные системы